Wirtschaftliche Vereinigung bezeichnet:

 eine Fraktionsgemeinschaft diverser rechter Parteien im Reichstag des Deutschen Kaiserreichs, siehe: Wirtschaftliche Vereinigung (Kaiserreich)
 eine Tiroler Partei, siehe Wirtschaftliche Vereinigung (Tirol)
 eine Reichstagsfraktion, in der sich ab 1924 der Bayerische Bauern- und Mittelstandsbund, die Deutsch-Hannoversche Partei und die Reichspartei des deutschen Mittelstandes zusammenschlossen, siehe: Wirtschaftliche Vereinigung (Weimarer Republik)